El BHS-Almeborg Bornholm (codi UCI: ABB) és un equip ciclista danès professional de categoria Continental. Creat el 2010, l'any 2015 comença a competir als circuits continentals amb categoria UCI.

Principals resultats 
 Volta a Holanda Septentrional: Mathias Westergaard (2016)
 Skive-Løbet: Martin Toft Madsen (2017)
 Crono de les Nacions-Les Herbiers-Vendée: Martin Toft Madsen (2017, 2018)
 Duo Normand: Rasmus Quaade i Martin Toft Madsen (2018)

A les grans voltes 
 Giro d'Itàlia
 0 participacions
 Tour de França
 0 participacions
 Volta a Espanya
 0 participacions

Composició de l'equip

Classificacions UCI 

A partir del 2015 l'equip s'incorpora als circuits continentals de ciclisme i en particular a l'UCI Europa Tour.

UCI Àsia Tour

UCI Europa Tour

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Plantilles i resultats a firstcycling.com
 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes danesos
Equips continentals